YPZ steht für:
 Flughafen Burns Lake, Burns Lake, Britisch Columbia, Kanada

ypz steht für:
 Phuza, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung